Međuopćinska nogometna liga Koprivnica, također i kao Međuopćinska nogometna liga - skupina Koprivnica; Međuopćinska nogometna liga Sjever - skupina Koprivnica je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1986./87.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Osvit" iz Đelekovca, koji se potom plasirao u doigravanje za popunu Regionalne lige ZO Varažadin - Bjelovar.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 II. regionalna liga Bjelovar 1986./87. 
 1. općinska liga Koprivnica 1986./87.
 2. općinska liga Koprivnica 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu, Đelekovec, 2014., str. 238-245 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 19, god. XLII, objavljeno 15. svibnja 1987., str. 11, preuzeto 8. srpnja 2019.  
 

1986-87 0 MOL Koprivnica
MOL Koprivnica
1986-87 MOL Koprivnica